Look Away (Big Country), een nummer van de Schotse rockband Big Country uit 1986
 Look Away (Chicago), een nummer van de Amerikaanse rockband Chicago uit 1990
 Look Away (Darude), een nummer van Darude, Eurovisiesongfestival 2019

 Look Away (1987), een film uit 1987
 Look Away (2018), een Canadese film uit 2018